Cienka czerwona linia – epizod bitwy pod Bałakławą; później metaforyczne określenie Armii Brytyjskiej
 Cienka czerwona linia – powieść Jamesa Jonesa o walkach na Guadalcanal
 Cienka czerwona linia – ekranizacja powieści Jonesa w reżyserii Andrew Martona
 Cienka czerwona linia – ekranizacja powieści Jonesa w reżyserii Terrence’a Malicka